Clausen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Theodore Clausen
 Andrea Martina Clausen
 H. Stenholt Clausen
 Jens Christian Clausen
 Pedro Cláudio Dinamarquez Clausen
 Roy Elwood Clausen